

Astronomia 
 Crv – abbreviazione della costellazione del Corvo

Codici 
 CRV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Crotone
 crv – codice ISO 639-3 della lingua chaura

Altro 
 CRV – sigla dei Canonici Regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Windesheim
 Honda CRV – autovettura del 1996 prodotta dalla Honda